Puranen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1952), athlète finlandais en lancer du javelot
 (né en 1958), escrimeur finlandais
 (né en 1986), joueur finlandais de football
 (né en 1957), compositeur et chef d'orchestre finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois